DTEL-IX — Digital Telecom Internet Exchange, украинская операторо-независимая точка обмена интернет-трафиком. Основана в 2009 году для создания пиринга украинских и международных операторов. На данный момент имеет 239 членов, с максимальной пропускной способностью 2.2 Тбит/с. Известна на Украине, в странах СНГ, в Западной Европе.

История 
 Основана в 2009 году.
 Введен в эксплуатацию RS0.
 В 2014 году DTEL-IX обогнала UA-IX крупнейшую точку обмена интернет-трафиком на Украине на то время.
 В мае 2016 года компания РАСКОМ стала авторизированным реселлером DTEL-IX.
 Начал работу в BeMobile DC в феврале 2017 года, предоставляя физические и виртуальные услуги перекрестного соединения внутри собственной кроссовой комнаты.
 По состоянию на апрель 2017 года: первый 100GbE порт RETN в DTEL-IX.
В 2019 присоединились к инициативе MANRS, выполнив все требования MANRS for IXPs.
В 2020 запустили свой датацентр.

См. также 
 Точка обмена интернет-трафиком
 UA-IX

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DTEL-IX
 Страница на сайте IXPDB

Точки обмена интернет-трафиком
Интернет на Украине